Benetton Formula Ltd., je bivša momčad Formule 1 pod kratkim nazivom poznata kao Benetton. Natjecala se u Formuli 1 u razdoblju od 1986. do 2001. Momčad je bila u vlasništvu talijanske tekstilne industrije Benetton Group.

Godine 2000. momčad kupuje Renault, ali nastavljaju s natjecanjima pod istim imenom. Od 2002. Renault u potpunosti preuzima tim i naziva ga Renault F1.

Povijest
Toleman → Benetton Formula → Renault F1 → Lotus F1 → Renault F1 → Alpine F1 Team

Potpuni popis rezultata u Formuli 1
(legenda) (Utrke označene debelim slovima označavaju najbolju startnu poziciju, dok utrke označene kosim slovima označavaju najbrži krug utrke)

Momčadi Formule 1
Formula 1 u Italiji